Michael Kaplan – amerykański kostiumograf
 Michael Kaplan (ur. 1952) – amerykański biolog
 Myq Kaplan, Michael Kaplan (ur. 1978) – amerykański komik, stand-uper

Zobacz też 
 Michel Kaplan (ur. 1946) – francuski historyk